OBJ или Obj (сокр. , «объект») — многозначное сокращение.

Означает несколько форматов и расширений файлов, в том числе:
 .obj — расширение объектных модулей у ряда компиляторов
 Wavefront OBJ — формат файлов геометрии объекта, используется в трехмерной графике
 Relocatable Object Module Format — формат объектного кода, разработанный Intel в 1970-х гг.
Другие значения:
 OBJ — семейство языков программирования
 OBJ — прозвище Олусегуна Обасанджо

См. также 
 Список расширений имени файла/O